Петриано () — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Пезаро-э-Урбино.

Население составляет 2894 человека (2008 г.), плотность населения составляет 256 чел./км². Занимает площадь 11 км². Почтовый индекс — 61020. Телефонный код — 0722.

Покровителем коммуны почитается святой Мартин Турский, празднование 11 ноября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.petriano.pu.it/

Ссылки 
 http://www.comune.petriano.pu.it/ 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/